Клінох (д/н — 560) — четвертий напівлегендарний король Алт-Куїту (Стратклайду) в 490—560 роках. У валійській хроніці «Походження людей Півночі» званий як Кедік.

Старший син Думнагуала I. Спадкував трон. Невдовзі вимушен був поступитися частками володіннями молодшим братам, тому, швидше за все, Алт Куїт у цей час був розділений на кілька частин, а Клінох мав лише номінальний титул верховного короля. Згодом Кліноху вдалося підкорити значну частину королівства, але після смерті королівство було розділено ще раз між його синами Тутагуалом, Сенілтом (в Селковії) і Серваном.

Примітки

Джерела 
 Bromwich, Rachel (2006). Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain. University of Wales Press. ISBN 0-7083-1386-8.
 MacQuarrie, Alan (1993). A. Grant & K. Stringer (Eds.). «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.

Королі Стратклайда